Новгоро́дский госуда́рственный педагоги́ческий институ́т — высшее учебное заведение, существовавшее в Великом Новгороде в 1953—1993 годах. Вошёл в состав Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

История 
В 1740 году при новгородском Антониевом монастыре была открыта Духовная семинария. После 1917 года в помещениях семинарии был открыт Новгородский институт народного образования, который в 1934 году был преобразован в Новгородский государственный учительский институт, а затем, в 1953 году — в Новгородский государственный педагогический институт.

Ректоры 

 Н. М. Карпенко (1952–1955)
 В. З. Джинчарадзе (1955–1957)
 Владимир Иванович Брагин (1957–1959)
 И. И. Костиков (1959–1963)
 Александр Сергеевич Паничев (1964–1972)
 Михаил Иванович Куликов (1972–1985)
 Пётр Васильевич Волков (1985–1988)
 Николай Гаврилович Биндюков (1988–1993)

Примечания

Литература 
 
 Секретарь Л. А. Новгородский Антониев Монастырь. Исторические очерки / Л. А. Секретарь; Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 2-е изд., испр. и доп. — Великий Новгород, 2021. — 340 с.: ил. — С. 249-300. — ISBN 978-5-89896-742-0

Ссылки 
 
 
 

Педагогические высшие учебные заведения России
педагогический